Bernhard Engelbert von Beverförde ist der Name folgender Personen:

 Bernhard Engelbert von Beverförde zu Werries (1608–1690), Domherr und Assessor der Landespfennigkammer in Münster
 Bernhard Engelbert Christian von Beverförde-Werries (1665–1705), Beamter in Diensten des Hochstifts Münsters